Михаил Потёмкин
 Потёмкин, Михаил Петрович (1876—1954) — советский географ и общественный деятель.
 Потёмкин, Михаил Сергеевич (1744—1791) — генерал-поручик, генерал-кригс-комиссар, действительный камергер.
 Потёмкин, Михаил Яковлевич (1917—1945) — майор, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945, посмертно).